Коз — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Коз — річка в Криму
 Коз — назва села Сонячна Долина Судацької міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року
 Коз — озеро в Дзауському районі Південної Осетії.
 Коз — село в Дзауському районі Південної Осетії.
 Коз-Кулак-Оба - гора в Криму.
 Коз-Теке - гірський хребет в Криму.
 Коз-Йол - балка в Криму.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.